Windische Kapelle ist Name oder ehemaliger Name von
Windische Kapelle (Dobratsch), Nötsch im Gailtal 
Windische Kapelle (Pötschach), am Wörthersee
Katechismuskirche (Kamenz), Sachsen